Crans (Ain)
 Crans (Jura)
 Crans-Montana
 Crans-près-Céligny

Desambiguações de topônimos